

Toponymie

voïvodie de Mazovie
Strzeszewo, village du powiat de Ciechanów
Strzeszewo, village du powiat de Płock
Strzeszewo, village du powiat de Żuromin

voïvodie de Podlachie
Strzeszewo, village

voïvodie de Poméranie
Strzeszewo, village